28-й Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 24 по 26 июня 2016 года в Москве (Россия). Соревнования организованы под эгидой Европейской ассоциации каноэ. Были разыграны двадцать семь комплектов наград: семнадцать в мужских дисциплинах и десять в женских.

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Каноэ

Байдарки

Медальный зачёт 

|-
|1||align=left|||5||5||4||14
|-
|2||align=left|||5||4||3||12
|-
|3||align=left|||4||4||3||11
|-
|4||align=left|||3||2||5||10
|-
|5||align=left|||3||0||1||4
|-
|6||align=left|||2||1||1||4
|-
|7||align=left|||2||0||0||2
|-
|8||align=left|||1||1||0||2
|-
|9||align=left|||1||0||1||2
|-
|10||align=left|||1||0||0||1
|-
|11||align=left|||0||3||1||4
|-
|12||align=left|||0||1||3||4
|-
|13||align=left|||0||1||2||3
|-
|rowspan=3|14||align=left|||0||1||1||2
|-
|align=left|||0||1||1||2
|-
|align=left|||0||1||1||2
|-
|rowspan=2|17||align=left|||0||1||0||1
|-
|align=left|||0||1||0||1
|-
|19||align=left|||0||0||2||2
|-
|20||align=left|||0||0||1||1
|-
!colspan=2| Итого || 27 || 27 || 29 || 77
|}

Ссылки 
 Результаты чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ 2016 года

Чемпионаты Европы по гребле на байдарках и каноэ
Международные спортивные соревнования в Москве
Спорт в России в 2016 году
гребля на байдарках и каноэ
Июнь 2016 года
Чемпионаты Европы в России